Серге́й Бори́сович Попо́в:
 Попов, Сергей Борисович (род. 1962) — российский вице-адмирал.
 Попов, Сергей Борисович (род. 1960) — депутат Госдумы II созыва.
 Попов, Сергей Борисович (род. 1971) — российский учёный-астрофизик.